Babeth est un prénom féminin, variante d'Élisabeth. Il est notamment porté par :
Babeth Étienne, une actrice française

Voir aussi